Анновцы — название населённых пунктов на Украине:

 Анновцы — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Анновцы — село в Жидачовском районе Львовской области.